Die Prva Liga FBiH 2006/07 war die insgesamt zwölfte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die siebte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 12. August 2006 und endete am 10. Juni 2007.

Meister wurde der NK Travnik.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2007/08 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 rsssf.com
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forebet.com

2006
Fußballsaison 2006/07